Ryall – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Ryall – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)